Давша́ (Давше) — название нескольких объектов, связанных с одним этно-географическим понятием:

 Давша — посёлок, бывшая центральная усадьба Баргузинского биосферного заповедника.
 Давша — река, впадающая в озеро Байкал.
 Давша — залив на северо-восточном берегу Байкала.
 Давша — аэропорт в посёлке Давша, Бурятия.